Lucius Valerius Potitus ist der Name folgender Personen:

 Lucius Valerius Potitus (Konsul 483 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 483 und 470 v. Chr.
 Lucius Valerius Potitus (Konsul 393 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr, Konsul 393 und 392 v. Chr.
 Lucius Valerius Poplicola Potitus, römischer Politiker, Konsul 449 v. Chr.